SRV — аббревиатура, которая может обозначать:
 Вон, Стиви Рэй — американский гитарист и певец.
 SRV-запись — стандарт в DNS, определяющий местоположение, то есть имя хоста и номер порта серверов для определенных служб.
  — финская строительная компания.